Hirata, ancien bourg dans la préfecture de Yamagata au Japon ;
 Hirata, village dans la préfecture de Fukushima au Japon.

 Akihiko Hirata (1927-1984), acteur japonais ;
 Hirata Atsutane (1776-1843), un lettré japonais, théologien de la religion shinto ;
 Gōyō Hirata, de son vrai nom Tsuneo Hirata (1903-1981), fabricant de poupées traditionnelles japonaises ;
 Helena Hirata (1946-), philosophe brésilienne née au Japon, professeure à l'université de Paris VIII ;
 Hiroshi Hirata, auteur de manga (gekiga) ;
 Hiroaki Hirata (1963-), seiyū japonais ;
 Kiichirō Hirata connu comme Tokuboku Hirata (1873-1943), professeur d'études anglaises et essayiste japonais ;
 Makiko Hirata (1950-), mangaka japonaise ;
 Mitsuru Hirata (1953-), acteur japonais ;
 Oriza Hirata (1962-), écrivain, metteur en scène et essayiste japonais ;
 Rikako Hirata (1989-), chanteuse, idole japonaise du groupe de J-pop SKE48 ;
 Toshio Hirata (1938-2014), réalisateur d’anime et animateur japonais ;
 Hirata Tosuke (1849-1925), homme d'État japonais des ères Meiji et Taishō.

Voir aussi 
 Maladie d'Hirata, autre nom du syndrome hypoglycémique auto-immun